Die State Farm Classic 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Scottsdale. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 24. Februar bis zum 4. März 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Scottsdale